Фиппс () — английская фамилия, происходящая от имени Philip.

Фамилия

Известные семьи 
 — семья американских бизнесменов и филантропов:
  (1839—1930) — бизнесмен и филантроп.
  (1874—1958) — юрист, бизнесмен, директор U.S. Steel.
  (1862—1958) — член Сената (1919—1931), племянник Генри Фиппса-мл.
  (1910—1973) — игрок в поло, предприниматель и конезаводчик, победитель Открытого чемпионата США по игре в поло в составе клубов «Темплтон» (1932, 1934), «Олд Уэстбери» (1937—1938 и «Гольфстрим» (1941), сын Джона Шаффера Фиппса.
  (1908—2002) — брокер, теннисист, конезаводчик, финалист чемпионата мира по реал-теннису (1937, 1948, 1949), внук Генри Фиппса-мл.
  (1940—2016) — финансист и конезаводчик; владелец лошадей, победивших в 1000-гинейных скачках (1980) и Кентуккийском дерби (2013); сын предыдущего.

Семья британских аристократов, землевладельцев и дипломатов:
  (1656—1723) — английский юрист, лорд-канцлер Ирландии (1710—1714).
 Фиппс, Константин Джон (1744—1792) — барон, капитан, ботаник, мореплаватель и полярник, правнук предыдущего.
  (1753—1786) — британский военный моряк и политик, член Палаты общин (1779—1786), брат предыдущего.
 Фиппс, Генри, 1-й граф Малгрейв (1755—1831) — министр иностранных дел Великобритании (1805—1806), брат предыдущего.
  (1760—1837) — британский военный и политический деятель, член Палаты общин (1794—1832), брат предыдущего.
 Фиппс, Константин, 1-й маркиз Норманби (1797—1863) — лорд-лейтенант Ирландии (1835—1839), министр внутренних дел Великобритании (1839—1841), посол Великобритании во Франции (1846—1852), сын Генри Фиппса.
  (1801—1866) — личный секретарь (1861—1866) и казначей (1849—1866) королевы Виктории, брат предыдущего.
 Фиппс, Джордж, 2-й маркиз Норманби (1819—1890) — губернатор Новой Шотландии (1858—1863), Квинсленда (1871—1874), Новой Зеландии (1874—1879) и Виктории (1879—1884).
  — британская бадминтонистка, чемпионка Уэльса в парах (1992, 1994—1997).
  (1838—1923) — полковник, военный историк.
  (1840—1911) — посол Великобритании в Бразилии (1894—1900) и Бельгии (1900—1906), внук Генри Фиппса.
 Фиппс, Эрик (1875—1945) — посол Великобритании в Германии (1933—1937) и Франции (1937—1939), сын предыдущего.
  (1942—2021) — британский военный деятель, директор сил специальных операций (1989—1993), сын предыдущего.
 Фиппс, Константин, 5-й маркиз Норманби (род. 1954) — писатель, поэт и предприниматель.

Прочие 
  (род. 1983) — британский регбист, чемпион Паралимпийских игр (2021).
  (род. 1964) — канадская бегунья, серебряная медалистка Игр Содружества в эстафете 4×100 м (1986).
  (1942—2022) — канадский протестантский священник, модератор Объединённой церкви Канады (1997—2000).
 Фиппс, Брайан — британский яхтсмен, бронзовый медалист чемпионата мира в классе «Дарт 18» (2013), отец Кэти Фиппс.
  (1916—2000) — британский футболист, обладатель Кубка Англии в составе клуба «Чарльтон Атлетик» (1947).
 Фиппс, Грейс (род. 1992) — американская актриса и певица.
  (1788—1853) — первый человек, вакцинированный Эдвардом Дженнером от натуральной оспы (1796).
  (1932—2019) — канадская актриса, лауреат премии «Джемини» за роль второго плана (1994).
  (1915—1993) — американский предприниматель, владелец клуба Национальной футбольной лиги «Денвер Бронкос» (1961—1981).
  (1964—1995) — британская активистка за права животных.
  (1884—1977) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Эссендон».
  (1950—1969) — американский военный инженер морской пехоты, участник войны во Вьетнаме. обладатель Медали Почёта (посмертно).
  (1801—1870) — британский предприниматель и политик, шериф Уилтшира (1864), член Палаты общин (1868—1869).
  — новозеландский яхтсмен, обладатель Кубка Америки (1995, 2000, 2003, 2007).
  (род. 1927) — ямайская легкоатлетка, чемпионка Игр Центральной Америки и Карибского бассейна по прыжкам в высоту (1946).
  (1934—2009) — британский геолог и политик, член Палаты общин (1974—1979).
 Фиппс, Кэти — британская яхтсменка, бронзовая медалистка чемпионата мира в классе «Дарт 18» (2013), дочь Брайана Фиппса.
  — ямайский юрист и дипломат, посол Ямайки на Кубе (с 2018).
  (род. 1947) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ «Кливленд Браунс» и «Чикаго Беарз».
  (род. 1968) — британский кинокомпозитор, лауреат премии BAFTA за музыку для телевидения (2009, 2010).
 Фиппс, Ник:
  (род. 1952) — британский бобслеист, обладатель 3-го места Кубка мира (1986).
  (род. 1989) — австралийский регбист, победитель турнира «Супер Регби» в составе клуба «Уаратаз» (2014) и Чемпионата регби в составе национальной сборной (2015).
  (1908—1989) — новозеландский военный моряк, первый начальник штаба обороны Новой Зеландии (1963—1965).
  (род. 1969) — американская волейболистка, чемпионка Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (2003).
 Фиппс, Саймон:
  (1921—2001) — англиканский священник, епископ Линкольна (1974—1987).
  — американский специалист по компьютерным технологиям, президент Open Source Initiative (2012—2015).
  (ок. 1648—1715) — английский предприниматель и политик, член Палаты общин (1701, 1702), отец Уильяма Фиппса (ум. 1748).
 Фиппс, Том — британский яхтсмен, чемпион мира в классе «Дарт 18» (2010, 2012).
 Фиппс, Уильям:
 Фиппс, Уильям (чаще как Фипс; 1651—1695) — морской капитан, охотник за сокровищами; первый уроженец Новой Англии, посвящённый в рыцари; первый губернатор провинции Массачусетского залива (1692—1694).
  (ок. 1681—1748) — британский чиновник, губернатор Бомбея (1722—1729), сын Томаса Фиппса.
 Фиппс, Уильям Эдвард (1922—2018) — американский актёр.
  (1922—1996) — канадский военный лётчик и политик, изобретатель авиационных шин низкого давления (тундровых).
 Фиппс, Чарльз:
  (1835—1897) — британский архитектор, занимавшийся постройкой театров.
  (1845—1913) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1880—1885).

  (1889—1967) — британский военный и игрок в поло, обладатель Международного кубка по игре в поло (1924).
  (1857—1947) — британский артиллерист, кавалер Креста Виктории за участие в сражении при Саннас-Посте (1900).

См. также 
  — ботанический сад в парке  (Питтсбург, Пенсильвания, США).
  — торговый центр в районе Бакхед (Атланта, Джорджия, США).
  — английская пивоваренная компания.
 Фипс
 Филипс